Бонами (, ) — французская и итальянская фамилия. Известные носители:
 Бонами, Зинаида Аматусовна (род.1953) — советский и российский музейный деятель, автор и организатор художественных и литературных выставок; с 2001 по 2015 год — заместитель директора Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
 Бонами, Оливия (род. 1972) — французская актриса
 Бонами, Франческо (род.1955) — один из самых авторитетных и влиятельных кураторов в мире современного искусства
 Бонами, Шарль (1764—1830) — французский генерал, попавший в плен в ходе Бородинского сражения.